Mondiali 1901 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1901:

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1901 – 9ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1901 – 6ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1901 – 9ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1901 – 5ª edizione